

Geografia 
 Brissac – comune francese nel dipartimento dell'Hérault nella regione dell'Occitania

Persone 
 Agostino Timoleone di Cossé-Brissac – politico francese dell'epoca napoleonica
 Artus de Cossé-Brissac – militare francese
 Giacinto Ugo Timoleone di Cossé-Brissac – militare francese vissuto durante il primo impero francese
 Gian Paolo Timoleone di Cossé-Brissac – militare francese, maresciallo di Francia
 Luigi di Cossé-Brissac – nobile francese
 Luigi Ercole Timoleone di Cossé-Brissac – militare francese, barone di La Motte-Saint-Jean e Pregny, Gran panettiere e Pari di Francia
 Virginia Brissac – attrice statunitense

Altro 
 Castello di Brissac – castello a Brissac-Quincé
 Cossé-Brissac – casata della nobiltà francese
 Duca di Brissac – titolo attribuito a grandi feudatari da Luigi XIII di Francia

Pagine correlate 
 Francesco di Cossé-Brissac (disambigua)